James Stephen kan syfta på bland andra:

 James Stephen (1758–1832), brittisk parlamentsledamot
 James Stephen (1789–1859), brittisk ämbetsman
 James Fitzjames Stephen (1829–1894), brittisk jurist
 James Kenneth Stephen (1859–1892), brittisk poet

Se även 

 James Stephens